Гран-при Сингапура 2013 года (официально Formula 1 SingTel Singapore Grand Prix) — автогонка, тринадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и шестой Гран-при Сингапура в истории «Формулы-1»), проходивший с 20 по 22 сентября на обновлённой трассе «Марина Бей», Сингапур.

Предыдущий Гран-при Сингапура «Формулы-1» проходил с 21 по 23 сентября 2012 года на этой же трассе.

Свободные заезды

Квалификация 
''Погодные условия: искусственное освещение; сухо. Воздух: +29 °C, трасса: +30 °C.

|}

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}
Примечания
 1.  — Марк Уэббер и Пол ди Реста не финишировали в гонке, но были классифицированы, так как прошли более 90 % дистанции гонки.

Круги лидирования

Выезд автомобиля безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 41-й поул Себастьяна Феттеля
 51-й поул команды Red Bull
 20-й быстрый круг Себастьяна Феттеля
 37-й быстрый круг команды Red Bull
 33-я победа Себастьяна Феттеля
 6-й хет-трик Себастьяна Феттеля
 3-й большой шлем Себастьяна Феттеля
 41-я победа команды Red Bull
 50-й старт и 100-е очко Серхио Переса
 160-й быстрый круг двигателей Renault
 250-й старт пилота с первого ряда на шинах Pirelli
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 
 F1 Singapore Grand Prix — Официальный сайт Гран-при Сингапура
 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Сингапура